Сарафов — фамилия:

 Сарафов, Борис (1872—1907) — македонский политический деятель.
 Сарафов, Иван Константинович (1856—1935) — болгарский и российский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Сарафов, Крыстё (1876—1952) — болгарский актёр театра.

См. также 
 Сафаров